Grosmont kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Grosmont, North Yorkshire, ort, England,
 Grosmont, Wales, community, Monmouthshire,